Svjetsko prvenstvo u reliju 1982.g. bila je deseta sezona FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) Svjetskog prvenstva u reliju (engl. WRC). Sezona se saastojala od 12 reli utrka.
Sezone 1982.g. dominirali su njemački proizvođači automobila Audi i Opel koji su osvojili prvo i drugo mjesto u utrci za svjetskog prvaka među proizvođačima. 
Njemački vozač u Opelu Walter Röhrl, postao je svjetski prvak, a Audijevi: vozačica Michèle Mouton i vozač Hannu Mikkola bili su drugi i treći. 
Kao i prošle sezone svih 12 utrka bodovalo se za prvenstvo vozača, dok se samo 10 utrka bodovalo za prvenstvo proizvođača.

Prvenstvo za proizvođače

Prvenstvo za vozače

Utrke 

 1982